Poble jarawa: grup humà que habita les illes Andaman.
 Idioma jarawa: llengua parlada pel poble jarawa.